Mokša (ruski: Мо́кша) je rijeka u Rusiji, desna pritoka rijeke Oke. Duga je 656 kilometara. 

Rijeke u europskom dijelu Rusije
Porječje Oke